Bountiful může být:

 Bountiful (Britská Kolumbie) – vesnice v Britské Kolumbii
 Bountiful (Utah) – město v Utahu